Een verkeersweg:
 N13 (België)
 N13 (Frankrijk)
 N13BIS (Frankrijk)
 N13C (Frankrijk)
 N13D (Frankrijk)
 N13 (Ghana)
 N13 (Ierland)
 N13 (Luxemburg)
 N13 (Oekraïne)
 N13 (Zwitserland)